Schwediauer ist der Familienname von:

 Franz Xaver Schwediauer (1748–1824), österreichischer Arzt und Venerologe
 Josef Schwediauer (1868–1930), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter (CS)